Die Diamond Nine / Dynamic German Open 2009 waren das 99. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 21. bis 23. Mai 2009 in Sindelfingen vom BC Sindelfingen ausgetragen. Es war das erste Euro-Tour Event, das in der Disziplin 10-Ball ausgetragen wurde.

Der Deutsche Ralf Souquet gewann das Finale gegen den Engländer Imran Majid mit 8:4 und gewann somit das Turnier. Souquet hatte zuvor im Halbfinale Thomas Engert, den vorletzten im Turnier verbliebenen Deutschen, geschlagen.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 German Open 2009 auf der Website der Euro-Tour
 German Open 2009 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

099
Billardturnier in Sindelfingen
Poolbillardveranstaltung 2009